Thuringia (lateinisch „Thüringen“) steht für:

 Kustodie Thuringia, siehe Thüringische Franziskanerprovinz
 Thuringia (Studentenverbindung)
 Thuringia Versicherungs-AG, ehemalige Versicherungsgesellschaft, siehe Generali Deutschland#Geschichte
 Thuringia, ein 1905 gebautes Passagierschiff, siehe Thessalia (Schiff, 1905) #Baugeschichte
 (934) Thuringia, ein Asteroid des Hauptgürtels
 Cantus Thuringia & Capella Thuringia, Weimarer Ensemble für Alte Musik